Okręty US Navy o nazwie USS  "Chenango":
 Pierwszy  był parowcem bocznokołowym. W służbie w latach 1864-65.
 Drugi  był zbiornikowcem floty w 1941, przerobiony na lotniskowiec eskortowy w 1942, w służbie do 1946.

Chenango